Cattle Creek – località dell'Australia nel Nuovo Galles del Sud
Cattle Creek – località degli Stati Uniti in Colorado